Григо́рий Сапо́жников:
 Сапожников, Григорий Кириллович (1950—2012) — советский футболист.
 Сапожников, Григорий Степанович (1894—1920) — российский и советский военный летчик-ас.